LSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Banos (Stati Uniti d'America)